Il singolare del torneo di tennis Hull Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Golovanov che ha battuto in finale Arvind Parmar che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 3-1.

Teste di serie 

 Neville Godwin (primo turno)
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)

 Alexander Peya (secondo turno)
 Grégory Carraz (primo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Artem Derepasko (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hull Challenger 2002